Abas – król Armenii (928-952), brat Aszota II

Mitologia grecka 
 Abas – centaur w mitologii greckiej. Był znakomitym myśliwym. Uczestniczył w weselu Pejritoosa, walczył z Lapitami i uciekł.
 Abas – Grek zabity przez Eneasza w trakcie wojny trojańskiej.
 Abas – obrońca Teb podczas ataku Polinika i sprzymierzonych z nim wodzów.
 Abas – Trojańczyk, był synem Eurydamasa. Uczestniczył w wojnie trojańskiej, podczas której zginął z rąk Diomedesa.
 Abas – syn Linkeusa, król Argolidy.
 Abas – syn Posejdona i Aretuzy. Jednak późniejsza tradycja uważa go za syna Chalkona. Był królem wyspy Eubei i ojcem Kanetusa, jednego z Argonautów i Chalkodonta.
 Abas – syn Melampusa i Ifianiry. Poślubił nimfę Kyrene i miał z nią dzieci: Lizymachę, Idmona i Keranosa.
 Abas – towarzysz Diomedesa. Z powodu swej pychy, kierowanej w stronę Afrodyty, został przez nią zamieniony w łabędzia.
 Abas – towarzysz Eneasza. Został zabity przez Laususa w trakcie wędrówki Eneasza po Italii.
 Abas – Trojańczyk  zabity przez Stelenosa, wodza Argos, podczas wojny trojańskiej.
 Abas – wódz etiopski. Przebywał na dworze Cefeusza podczas pojedynku Fineusa z Perseuszem.
 Abas – sofista grecki żyjący w III wieku n.e.

Zobacz też 
 Abas Ermenji